Конкакафов златни куп 2007. је било девето издање Златног купа, фудбалског шампионата Северне Америке, Централне Америке и Кариба (KОНKАKАФ). Домаћинсто шампионата су биле Сједињене Државе, други кандидат је био Мексико. Шампионат је одржан од 6. до 24. јуна 2007. године.

Ово такмичење је било треће издање турнира без позваних репрезентација (први пут од 1993. године) из других конфедерација. Као победник, Сједињене Државе су представљале Конкакаф на ФИФА Купу конфедерација 2009.

Учесници финала

Стадиони

Састави

На турнир се квалификовало укупно 12 екипа. Три места су додељена Северној Америци, пет места Централној Америци и четири места Карибима. Од свих дванаест репрезентација које су учествовале на турниру се тражило да региструју тим од 23 играча, само играчи који су се налазили на списку су имали право да учествују на турниру.

Формат такмичења
Дванаест екипа које су се квалификовале биле су подељене у три групе. Два најбоља тима у свакој групи напредовала су у нокаут фазу заједно са најбоља два трећепласирана тима, попунивши поље за нокаут од осам.

Ако су тимови били изједначени по бодовима, рангирани су према следећим критеријумима:

 Међусобни мечеви између изједначених тимова (ако је применљиво)
 Највећа гол разлика у групним утакмицама
 Највећи број постигнутих голова у три групне утакмице
 Ако су тимови и даље изједначени, победник ће бити одлучен жребањем

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Рангирање трећепласираних репрезентација

Нокаут фаза

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Статистика

Голгетери

5. голова
 Карлос Павон

4. гола
 Ландон Донован

3. гола

 Двејн Де Росарио
 Али Герба

Достигнућа

Напомене

Референце

Спољашње везе 

2007 На КонкакафуCONCACAF Gold Cup Dates Announced
2007 Извештаји са утакмица

Конкакафов златни куп
Фудбал у 2007.